Николай Васильевич Фёдоров (1878, Минусинск, Россия — ноябрь 1918, под станицей Каратузской Минусинского уезда) — известный российский фотограф, издатель, автор большого количества снимков на тему археологии, этнографии и антропологии Южной Сибири. Фотограф антропологического отдела Национального музея естественной истории в Вашингтоне.

Биография 
Сын Фёдорова Василия Васильевича, владельца типографии и кинотеатра «Метеор», издателя видовых открыток в Минусинске.
Член совета Минусинского фотографического общества, избран 24 февраля 1906 г.

21 января 1907 г. избран товарищем председателя Минусинского фотографического общества.

Экспедиции 
В 1906 г. в мае-июне совместно с Р. Ю. Вонаго совершил поездку (125 вёрст по Енисею выше Минусинска) и по течению реки Абакан; единолично в июле — в Усинский край и Урянхайскую землю (северо -западная Монголия); в августе — по течению Енисея от Минусинска до Красноярска. Во время этих поездок было снято до 400 видов.

В качестве фотографа антропологического отдела Национального музея естественной истории в Вашингтоне в 1912 г. командирован в Минусинский уезд для производства снимков по улусам инородцев и представления 300 негативов по антропологии.

Наследие 
Отснятые в 1906 году материалы использованы для издания нескольких серий видовых почтовых карточек с текстом: «Издание Н. В. Фёдорова. Минусинск». Часть негативов была отснята стереофотоаппаратом.

В 1916 г. издал серию из 12 открыток, посвящённых Минусинску. Более 2000 негативов сохранились в фондах Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова.

В 2004 г. Минусинский краеведческий музей подготовил и издал альбом «Иллюстрированная этнография Хакасии», в который включены более 100 снимков Федорова.

Награды 
 Большая бронзовая медаль на Саратовской фотовыставке 1908 г.
 Диплом 3-й степени (на бронзовую медаль) на 2 -й фотовыставке в Казани в июне 1909 г. за этнографические снимки.
 Похвальный отзыв на 4-й фотовыставке Тамбовского фотографического общества в апреле 1914 г..

Примечания

Литература 
 Иллюстрированная этнография хакасов — альбом фотоматериалов Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова, 2004.